Lantos, késő középkori eredetű férfinév
 Lantos, magyar családnév